Název Sedlický potok má více vodních toků:

 Sedlický potok (přítok Sopotnice) – levostranný přítok Sopotnice na Slovensku v okrese Prešov
 Sedlický potok (přítok Zbojského potoka) – levostranný přítok Zbojského potoka na Slovensku v okrese Snina
 Sedlický potok (přítok Želivky) – levostranný přítok Želivky v okrese Benešov